Tapscott ist der Familienname folgender Personen:

 Billie Tapscott (1903–1970), südafrikanische Tennisspielerin
 Derek Tapscott (1932–2008), walisischer Fußballspieler
 Don Tapscott (* 1947),  kanadischer Unternehmer und Hochschullehrer
 George Tapscott (1889–1940), südafrikanischer Cricketspieler
 Horace Tapscott (1934–1999), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist
 Lionel Tapscott (1894–1934), südafrikanischer Tennis- und Cricketspieler